Соколовское — название населённых пунктов:

Россия 

 Соколовское — деревня в Благовещенском районе Башкортостана.
 Соколовское — деревня в Поназыревском районе Костромской области.
 Соколовское — село в Гулькевичском районе Краснодарского края.
 Соколовское — село в Сакмарском районе Оренбургской области.
 Соколовское — село в Уйском районе Челябинской области.

Украина 
 Соколовское — село в Кропивницком районе Кировоградской области

См. также 
 Сельское поселение Соколовское
 Соколовское сельское поселение